Treat steht für:

 Treat (Band), schwedische Rockband

Treat ist der Familienname folgender Personen:

 Charles H. Treat (1842–1910), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 Lawrence Treat (1903–1998), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mary Treat (1830–1923), US-amerikanische Botanikerin und Entomologin
 Robert Treat (1622–1710), englischer Kolonist und Kolonialgouverneur

Siehe auch:
 Treatt